Bolgár bzw. Bolgar ist der Familienname folgender Personen:

 Elek Bolgár (1883–1955), ungarischer Historiker, Soziologe und Politiker
 Franz von Bolgár (1851–1923), österreichisch-ungarischer Offizier und Publizist
 Hedda Bolgár (Hedda Bolgar; 1909–2013), ungarisch-US-amerikanische Psychologin und Psychoanalytikerin, Tochter von Elek

Siehe auch:
 Bolgar, Stadt in Russland
 Bolgar (Burgwall)